Ченчи (Cenci) — итальянская фамилия.
 Ченчи, Бальдассаре (1710—1763) — итальянский куриальный кардинал и доктор обоих прав.
 Ченчи, Беатриче (1577—1599) — отцеубийца, дочь римского аристократа Франческо Ченчи.
 Ченчи, Массимо (род. 1967) — капитан-регент Сан-Марино.